Snégaroff est un patronyme français - d'origine russe - porté notamment par :

 Dimitri Snégaroff (1885-1959), cofondateur de l'imprimerie Union, à Paris ;
 Thomas Snégaroff (1974-), professeur, journaliste et historien français.